Ituverava kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ituverava (ort), São Paulo, 
 Ituverava (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar